Комплексный чемпионат мира по парусному спорту 2003 года был первым подобным соревнованием на международном уровне. Он проводился в Кадисе (Испания) с 11 по 24 сентября. В соревнованиях участвовали 1450 спортсменов из 71 страны мира.

Чемпионат проводился в одном из старейших городов Европы. Для этого масштабного мероприятия были выбраны три участка моря, на которых можно было проводить соревнования для всех классов яхт. Россию в классе 470 среди мужчин представляли Дмитрий Берёзкин, Михаил Крутиков, Павел Калинчев, Алексей Крылов, Александр Зыбин. Среди женщин — Влада Ильенко и Наталья Гапонович. В классе 49er участвовали Илья Ермаков и Максим Лагутенко. В классе Европа участвовали спортсменки Анастасия Малетина и Людмила Сорокина. В классе Финн участвовали Евгений Чернов и Владислав Капитонов. В классе Лазер принимали участие Максим Семерханов и Юрий Божедомов. В  Россию представляли Владимир Моисеев, Кирилл Зайченко, Виктор Айвазян. В классе Звёздный участвовали Георгий Шайдуко, Юрий Фирсов, Алексей Лавров, Владимир Крутских, Владимир Иконников, Александр Шалагин, Виталий Тараканов, Алексей Бушуев, Максим Рарелский, Анатолий Михайлов. В классе Торнадо участвовали Максим Семёнов, Сергей Богаткин, Андрей Кирилюк, Валерий Ушков, Сергей Джиенбаев, Олег Рязанцев. В классе Инглинг Россию представляли женские команды Екатерины Скудиной, Дианы Крутских, Татьяны Ларцевой, Анны Басалкиной, Татьяны Веселовой, Владиславы Украинцевой.

Тройку лидеров на чемпионате возглавили британские, австралийские и французские яхтсмены. России принесли бронзовые медали Влада Ильенко и Наталья Гапонович в классе 470.

Общий медальный зачёт

Таблица медалей

Результаты выступлений

Мистраль

Мужчины

Женщины

См. также 
 Парусный спорт на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Международной федерации парусного спорта

Спорт в Испании в 2003 году
Международные соревнования по парусному спорту в Испании
Сентябрь 2003 года
Спорт в Кадисе
Чемпионаты мира в 2003 году
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира по парусному спорту